Wierzbięcice – wieś w województwie opolskim
 Wierzbięcice – dawna gromada
 Wierzbięcice – nieczynny przystanek kolejowy na zlikwidowanej linii kolejowej Nysa – Ścinawa Mała
 Wierzbięcice – ulica w Poznaniu